Kulturrevolution steht für:

 Kulturrevolution in China
 Kulturrevolution in der UdSSR 
 Kulturrevolution (Iran)

 Kulturrevolution (Zeitschrift)

Siehe auch

 68er-Bewegung
 Bitterfelder Weg